Zagarzazú puede referirse a:

Zagarzazú, localidad uruguaya del departamento de Colonia; o
Delfina Zagarzazú,  mujer uruguaya premiada por el Banco Interamericano de Desarrollo como una líder del medio ambiente.